

Persone 
 Adel Tawil – cantautore tedesco
 Emmanuel Tawil – giurista, avvocato e accademico francese
 Hanan El Tawil – attrice e cantante egiziana
 Macario IV Tawil – arcieparca di Zahleh e Furzol e nono patriarca della Chiesa melchita
 Rosarita Tawil – modella libanese